Friebel ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Friebel, deutscher Sportjournalist, Hörfunk- und Fernsehmoderator
 Gisela Friebel (1941–1995), deutsche Schriftstellerin
 Harry Friebel (* 1943), deutscher Soziologe
 Ingeborg Friebel (1925–1978), Kinderbuchillustratorin in der DDR
 Otto Friebel (1920–1992), deutscher Schauspieler
 Reta Friebel (1918–2014), deutsche Politikerin (SPD), Mitglied des Abgeordnetenhauses von Berlin
 Tamara Friebel (* 1975), australische Klangkünstlerin, Komponistin und Performerin
 Volker Friebel (* 1956), deutscher Psychologe, Schriftsteller und Musiker